Шершнев — фамилия:
 Шершнев, Алексей (род. 1979) — российский дзюдоист.
 Шершнев, Александр Александрович (?—1959) — советский теплоэнергетик, конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Шершнев, Андрей Владимирович (1869—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Шершнёв, Виктор Нилович (1928—2007) — Герой Социалистического Труда, генеральный директор Балтийского завода.
 Шершнев, Геннадий Петрович (1943—1992) — советский футболист, тренер.
 Шершнёв, Леонид Иванович (1938—2014) — советский политработник, генерал-майор, заместитель начальника управления  Главного политического управления СА и ВМФ, замначальника отдела спецпропаганды Политуправления Туркестанского военного округа, в 1979—1989 годах — руководитель группы специальной пропаганды среди местного населения в Афганистане, в мае 1991 года уволился с военной службы по собственному желанию, президент националистического фонда «Русские», глава «Фонда национальной и международной безопасности», учредитель «Центра помощи соотечественникам из Новороссии и Украины», главный редактор журнала «Безопасность», президент фонда «Афганистан».

Шершнева — фамилия:

 Шершнева, Вера Дмитриевна (1906—1978) — советская актриса кино.

См. также 
 Шершнёв
 Шершнево
 Шершневка